КСА — многозначный термин

 Королевство Саудовская Аравия
 Курьяновские станции аэрации